B8 pode se referir a:
Vitamina B8
B8 (tamanho de papel)
B8 Projetos Educacionais

Desambiguação